Karneval kan syfta på:

 Karneval – en festival som äger rum före påskfastan
 Karneval (1921) – en brittisk film från 1921
 Karneval (1958) – en amerikansk film från 1958
 Karneval (1961) – en svensk film från 1961